Peguero est notamment un patronyme hispanique. Le mot peut faire référence à :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Arismendy Peguero (1980-) athlète dominicain;
 Francisco Peguero (1988-), joueur de baseball américain;
 Jean-Philippe Peguero (1981-), footballeur haïtien;
 Julia Peguero (1880-1978), peintre espagnole.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique